Села:
 Черкасівка — Київська область, Яготинський район
 Черкасівка — Полтавська область, Полтавський район
 Черкасівка — Хмельницька область, Віньковецький район